Champions Hockey League 2021/2022 var den sjunde säsongen av Champions Hockey League, en europeisk tävling för ishockeyklubblag.

Gruppspel
Matcherna i gruppspelet spelades mellan den 26 augusti och 13 oktober 2021.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel 
Slutspelet lottades i oktober 2021.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats 

2021 i Europa
2022 i Europa
2021/2022
Ishockeysäsongen 2021/2022